В ратуше Отель-де-Виль () с 1357 года размещаются парижские муниципальные органы власти. Отель-де-Виль с фасадом длиной 110 метров расположен на бывшей средневековой Гревской площади (), ныне площади Отель-де-Виль в 4-м округе Парижа на правом берегу Сены.

Архитектура 
Здание построено в стиле историзма (одно из направлений эклектики) между 1874 и 1882 годами по проекту архитекторов Теодора Баллю (Théodore Ballu) и Эдуара Деперта (Édouard Deperthes). Фасад в стиле Наполеона III был заново восстановлен после уничтожившего здание пожара во время Парижской коммуны 1871 года.

Скульптуры на фасаде 
Главный фасад украшают установленные в нишах, подобно фасадам Лувра или католических церквей, статуи великих деятелей Франции из насыщенной истории Парижа (художников, учёных, политиков, промышленников).

Список в алфавитном порядке:

Фотогалерея

Примечания

См. также 

 Мэрия Парижа
 Ратуша

Дворцы Парижа
IV округ Парижа
История Парижа
Ратуши Франции
Архитектура неоренессанса во Франции